

Cinema 
 Painted Desert – film del 1938 diretto da David Howard
 Painted Desert – film del 1993 diretto da Masato Harada

Geografia 
 Deserto Dipinto (Painted Desert) – deserto dell'Australia
 Deserto Dipinto (Painted Desert) – deserto degli Stati Uniti d'America

Musica 
 Painted Desert – secondo movimento della Grand Canyon Suite di Ferde Grofé
 Painted Desert – traccia dell'album The Lure of the Grand Canyon di Johnny Cash del 1961
 Painted Desert – singolo di Pat Benatar del 1985, dall'album Tropico

Pagine correlate 
 The Painted Desert